Профессор Мамлок:

 «Профессор Мамлок» — пьеса немецкого драматурга Фридриха Вольфа.
 «Профессор Мамлок» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм 1938 года.
 «Профессор Мамлок» — восточногерманский художественный фильм 1961 года.